

Шорем — місто, штат Вермонт
 Шорем — селище, штат Мічиган
 Шорем — селище, штат Нью-Йорк